In 1919/20 werd het achttiende en laatste Zuidrijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Na dit seizoen werd de competitie ontbonden en vervangen door een overkoepelende Rijncompetitie. Er was wel nog een onderverdeling in regionale groepen. De clubs uit Solingen werden overgeheveld naar de competitie van Bergisch-Mark. 

Cölner BC 01 werd kampioen en voor het eerst sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vond er ook weer een West-Duitse eindronde plaats. De club versloeg TuRU 1880 Düsseldorf en Duisburger SpV en verloor dan de finale van VfTuR München-Gladbach

FC Borussia Bonn nam de naam CfR Bonn aan.

Kreisliga Berg

Promotie-eindronde

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Zuidrijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1919/20